Kindsvater steht für 

 Benjamin Kindsvater (* 1993), deutscher Fußballspieler.
 den Vater eines Kindes, vor allem in Vaterschaftsangelegenheiten